Змагання з боксу у ваговій категорії до 69 кілограм серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2016 пройшли з 7 серпня по 17 серпня. Участь брали 28 спортсменів з 28 країн.

Призери

Розклад

Змагання

Посилання 
 Бокс  на офіційному сайті Олімпійських ігор 2016 року    
 Олімпійський турнір  на сайті Міжнародної асоціації любительського боксу (AIBA)